Il Kisei 1983 è stata la settima edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Formato
Dopo le eliminatorie gli sfidanti si sono affrontati in un torneo ad eliminazione diretta in gara secca con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Ai giocatori detentori di titoli e ai IX dan che ne hanno conquistati in passato è stato concesso di accedere direttamente per i quarti di finale. La finale tra gli sfidanti è stata al meglio delle tre partite. Il vincitore ha sfidato il detentore del titolo Hideyuki Fujisawa in una sfida al meglio delle sette partite.

Fase finale

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei